Ottengrün ist der Name folgender Orte:

 Ottengrün (Bad Neualbenreuth), ein Ortsteil von Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ottengrün (Bösenbrunn), ein Ortsteil von Bösenbrunn im Vogtlandkreis, Sachsen
 Ottengrün (Helmbrechts), ein Ortsteil von Helmbrechts im Landkreis Hof, Bayern
 Ottengrün, tschechisch Otov (Hazlov), Wüstung in der Gemeinde Hazlov, Okres Cheb